Са́лих () — арабское имя, однокоренное с именем Салах.

 Салих — в исламе — один из пророков.
 Мадаин-Салих («Город Салиха») — комплекс археологических объектов в Саудовской Аравии.
 Салих (праведник) — в исламе — праведник, не придающий большого значения преходящим ценностям земной жизни.

 Персоналии
 Мухаммад Салих (род. 1949) — узбекский поэт и политик.
 Мухаммед Салих (1445—1506) — средневековый эмир Бухары, автор известной исторической поэмы «Шейбани-намэ».
 Салих Махди Аммаш (1924—1983) — иракский военный и государственный деятель.
 Азиз Салих ан-Нуман (род. 1941 или 1944) — иракский политический и военный деятель. 
 Салих Аль аш-Шейх — министр по делам ислама, вакуфов, призыва и наставления Саудовской Аравии в 1998—2014 годах и с 29 января 2015 года.
 Шукран Салих ибн Ади (ум. VII в.) — вольноотпущенник и сподвижник пророка Мухаммеда.

Фамилия
 Салих, Тайиб (1929—2009) — суданский писатель.
 Салих, Энвер Кадирович (1929—2020) — секретарь Курганского областного комитета КПСС, заслуженный ветеринарный врач РСФСР.

Другое 
 Салих (остров) — остров в Турции.

См. также 
 Салихов